Валентин Ершов:
 Ершов, Валентин Валентинович (род. 1950) — российский юрист, ректор Российской академии правосудия.
 Ершов, Валентин Гаврилович (1928—1998) — учёный, создатель космической техники, математик, космонавт-исследователь.
 Ершов, Валентин Николаевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.